Ligeirão pode referir-se a:

 Bus Rapid Transit
 Gymnammodytes cicerelus